Боймер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:
 Боймер, Гертруда (1873—1954) — немецкий общественно-политический деятель, суфражистка, писательница.
 Боймер, Пауль (1896—1927) — германский лётчик-истребитель, один из лучших асов Первой мировой войны.

См. также 
 Баумер (Бомер)